Con Heir titulado Heredero estafado en España y Herencia falsa en Hispanoamérica es un episodio de la primera temporada de la serie de dibujos animados American Dad.

Sinopsis 
Cuando el padre de Stan muere, éste revela que su verdadero padre es Jack Smith, un superespía. Deciden buscarlo y al encontrarlo le piden que se quede con ellos y él acepta.

Así, Jack convence a Stan para que deje la CIA y se una a él en la Alianza Escarlata, un grupo espía ultrasecreto; Stan se lo piensa y decide aceptar pero Francine le dice que no lo haga.

Pero cuando el FBI se presenta en casa de los Smith buscando a un ladrón internacional de joyas, Francine empieza a sospechar que Jack Smith puede no ser tan real como aparenta y que en realidad es él el ladrón internacional de joyas.

Tras muchas ideas locas de Stan para escapar, Jack dice que debe entregarse pero Stan se niega a perder de nuevo a su padre aunque por la noche él escapa y se entrega.

Referencias 

Episodios de American Dad